Baskerville ist der Familienname folgender Personen:
 Estelle Baskerville (* 1946), US-amerikanische Hochspringerin
 Charles Baskerville, Professor für Chemie an der School of Mines, Chapel Hill, North Carolina, USA
 Howard Baskerville (1885–1909), Presbyterianer im Iran
 James Baskerville, englischer Ritter
 John Baskerville (1706–1775), englischer Schreiblehrer
 Paul Baskerville (* 1961), britischer Musikjournalist
 Ralph de Baskerville (um 1075–1118), Baron von Eardisley Castle
 Robin Baskerville (* 1950), britischer Wasserspringer
 William von Baskerville, fiktive Hauptfigur des Romans Der Name der Rose, siehe Der Name der Rose#William von Baskerville

Baskerville heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baskerville (Virginia)
 Baskerville Mill (Virginia)

Baskerville bezeichnet:
 Baskerville (Schriftart), Schriftart

Siehe auch:
 Baskerville-Effekt
 Der Hund von Baskerville
 Baskervilla